Die Jack's Casino World Series of Darts Finals 2019 waren ein Major-Event im Dartsport und wurden vom 1. bis zum 3. November 2019 zum fünften Mal von der PDC ausgetragen. Die Veranstaltung zählte als sogenanntes Nicht-Ranglistenturnier und hatte deshalb keinen Einfluss auf die PDC Order of Merit.

Den Turniersieg sicherte sich zum insgesamt vierten Mal der Niederländer Michael van Gerwen, welcher im Finale seinen Landsmann Danny Noppert mit 11:2 legs besiegen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die ersten beiden Runden wurden jeweils im best of 11 legs-Modus gespielt. Die Viertelfinals wurden im Modus best of 19 legs, die Halbfinals und das Finale im Modus best of 21 legs ausgetragen.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 300.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Qualifikation 
Im Laufe des Jahres 2019 wurden fünf World Series of Darts Events ausgetragen. In diesen Events erspielten sich die Spieler Punkte für das World Series of Darts Ranking.

WSoD Events 2019 
 US Darts Masters (Sieger:  Nathan Aspinall)
 German Darts Masters (Sieger:  Peter Wright)
 Brisbane Darts Masters (Sieger:  Damon Heta)
 Melbourne Darts Masters (Sieger:  Michael van Gerwen)
 NZ Darts Masters (Sieger:  Michael van Gerwen)

Punktverteilung

Rangliste 
Die folgende Rangliste gibt die Reihenfolge der acht Spieler mit den meisten Punkten wieder.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld bestand aus insgesamt 24 Spielern.

 Die 8 bestplatzierten Spieler der World Series of Darts Rangliste, die alle gesetzt waren und erst im Achtelfinale eingriffen
 Die 4 nächstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit, die noch nicht über die World Series of Darts Rangliste für das Event qualifiziert waren
 Die 4 Spieler, die sich über ein Tour Card-Qualifikationsturnier die Teilnahme erspielten
 Die 8 Spieler, die von der PDC eine Wildcard erhielten

Die acht Spieler der World Series Order of Merit waren gesetzt und griffen erst ab der 2. Runde ins Geschehen ein.

Top Acht
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Rob Cross
  Daryl Gurney
  Damon Heta
  Raymond van Barneveld
  Gary Anderson
  James Wade

Order of Merit
  Michael Smith
  Gerwyn Price
  Mensur Suljović
  Ian White

Tour Card Holder Qualifier
  Jonny Clayton
  Krzysztof Ratajski
  Wayne Jones
  Ricky Evans

Wildcard
  Dave Chisnall
  Nathan Aspinall
  Simon Whitlock
  Jermaine Wattimena
  Jeffrey de Zwaan
  Danny Noppert
  Kyle Anderson
  Gabriel Clemens

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
In Deutschland übertrug der Sportstreamingsdienst DAZN die Veranstaltung.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2019
Sportveranstaltung in Amsterdam
Dartwettbewerb in den Niederlanden
World Series of Darts 2019